Рани () — личное имя и фамилия:
 Ра́ни (махарани) — титул женщины-правительницы в Индии.
 Рани — персонаж научно-фантастического сериала «Доктор Кто», сыгранный британской актрисой Кейт О’Мара.
 Фамилия
 Рани, Лалита (псевдоним Джаяпрада; род. 1962) — индийская актриса и политик.

См. также 
 Рани-ки-Вав — подземный ступенчатый колодец в городе Патан, штат Гуджарат, Индия.
 Рани-Лист — село в Болгарии.
 Рани-Луг — село в Болгарии.
 Рани (пик) - пик высотой 6700 м, расположен к югу от Хималчули. Вблизи горы расположена речка Чхилунг Кхола, получающая воду из ледников Химадчули.